Trzebina peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Trzebina, un village de la voïvodie de Łódź.
 Trzebina, un village de la voïvodie d'Opole.